Ошибка:
 Ошибка — непреднамеренное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей; разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

В науке 
 Логическая ошибка — ошибка, связанная с нарушением логической правильности умозаключений.

В статистике 
 Стандартная ошибка — величина, характеризующая стандартное отклонение выборочного среднего.
 Ошибки первого и второго рода — это понятия задач проверки статистических гипотез.

В технике 
 Ошибка измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного значения
 Программная ошибка — ошибка в программе ЭВМ.
 Ошибка сегментации — ошибка программного обеспечения, возникающая при попытке обращения к недоступным для записи участкам памяти.

В медицине 
 Врачебная ошибка — незлоумышленное заблуждение врача (или любого другого медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности.

В юриспруденции 
 Ошибка в уголовном праве — заблуждение лица, совершающего деяние, относительно фактических обстоятельств, определяющих характер и степень общественной опасности деяния, или его юридической характеристики.

В искусстве 
 «Ошибка» — стихотворение Александра Галича.
 «Ошибка» — рассказ Максима Горького.
 «Ошибка» — восьмой эпизод второго сезона сериала «Доктор Хаус».

См. также 

 Метод коррекции ошибки
 Ошибки печати на почтовых марках
 Ошибка 404